Bittere Pillen ist der Titel folgender Werke:

 Bittere Pillen (Ratgeber), Ratgeberbuch (1983)
 Bittere Pillen (1974), deutscher Fernsehfilm von Martin Eckermann 
 Bittere Pillen (2005), deutscher Dokumentarfilm von Valentin Thurn 
 Kommissarin Lucas – Bittere Pillen, deutscher Fernsehfilm von Stefan Kornatz (2013)
 Wilsberg: Bittere Pillen, deutscher Fernsehfilm von Martin Enlen (2015)